Mediterrânico pode ser:

Clima mediterrânico
Mar mediterrâneo
Instituto mediterrânico

Desambiguação